Moyer kan som auktorsförkortning betyda:

 Jack T. Moyer
 David C. Moyer

Robotskapade auktorsförkortningar